Carola est un prénom féminin.
 Carola Häggkvist, plus connue sous le nom de Carola, est une chanteuse suédoise.
 Carola est une marque d'eau de source d'Alsace.
 Carola est le nom d'un cultivar de pommier domestique.
 Carola est un téléfilm américain, adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Jean Renoir.